Murtoselkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Murtoselkä (sjö i Lappland), 
 Murtoselkä (sjö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar